Sprühgerät steht für:

 eine Waffe, siehe Sprühgerät (Waffe)
 ein Pflanzenschutzgerät